

Sigle 
 Air National Guard – milizia aerea statunitense composta da riservisti

Codici 
 ang – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua antico inglese
 ANG – Codice nazione del CIO per l'Angola
 ANG – Codice nazione della FIFA per l'Angola
 ANG – Codice valutario ISO 4217 del Fiorino delle Antille olandesi, valuta di Curaçao e Sint Maarten

Persone 
Ang Li – pianista cinese
Michelle Ang – attrice neozelandese
Ramón Ang – imprenditore filippino

Geologia 
  ANG – Calcare di Angolo – nel comune di Angolo Terme, nella Val Camonica bresciana – sintema stratigrafico della Lombardia

Mineralogia 
 Ang – abbreviazione di anglesite

Note